Капитолийская Триада — три важнейших бога в Древнем Риме: Юпитер, Юнона и Минерва, почитавшиеся в Капитолийском храме. 

Термин «Капитолийская триада» был введен в XIX веке. Культ триады возможно был этрусского происхождения (Тиния, Уни и Менрва), так как есть археологические находки, подтверждающие эту версию. Некоторые исследования предполагают, что изначально у римлян была иная, архаическая триада, соответствующая общей индоевропейской модели (Юпитер, Марс и Квирин). Культ Триады почитался в различных римских колониях. Почитание Капитолийской триады прекратилось вместе с разрушением храма вандалами в 455 году.

Литература 
 Anacleto Cardoni, Laura Cerqua, Egle Giorgi, Luciano Messa, Gianluca Modeo, Mario Pirro e Maria Sperandio, Guidonia Montecelio: L'Acqua - La Pietra - L'Aria, Guidonia Montecelio, KOINè nuove edizioni, 2002. (ISSN non disponibile)
 Eugenio Moscetti, Il rinvenimento del gruppo scultoreo della Triade Capitolina nella villa romana dell'Inviolata (Guidonia Montecelio), in Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e Arte LXVII, 1994, pp. 181-193. (ISSN 0394-1663)
 Eugenio Moscetti, Mario Melis, La Triade Capitolina. Archeologia e culto, Palestrina 1994

Боги в римской мифологии
Верховные боги
Боги по алфавиту